Steinfirst ist der Name von:

 Steinfirst (600 m), Berg im Schwarzwald bei Gengenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Steinfirst (Spessart) (512 m), Berg im Spessart bei Sinntal im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Steinfirst (Knüll) (422 m), Berg im Knüllgebirge bei Alsfeld  im Vogelsbergkreis, Hessen
 Burg Steinfirst, Nebenname der Burg Hermannstein bei Waltershausen im Landkreis Gotha, Thüringen
 Hohe Wiese und Steinfirst bei Breunings, Naturschutzgebiet in der Gemeinde Sinntal im Main-Kinzig-Kreis, Hessen